Stonefield bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Stonefield (Charlottesville, Virginia), NRHP-ID: 84003524
 Stonefield (Cassville, Wisconsin), NRHP-ID: 70000034
Siehe auch:
 Stonyfield